Арсес — персидский царь из династии Ахеменидов, правивший в 338—336 годах до н. э. под именем Артаксеркс IV. Младший сын Артаксеркса III.

Биография 
В правление Арсеса в конце 338 года до н. э. египтяне под руководством своего вождя Хабабаша вновь добились независимости.

Весной 336 года до н. э. македонский царь Филипп II послал в Малую Азию 10 000 македонских воинов под командованием опытного полководца Пармениона. Предлогом для этого похода являлось освобождение греческих городов Ионии от персидского господства. Некоторые греческие города восторженно встретили македонян. Такие города как Кизик и Эфес, и даже сатрап Карии Пиксодар готовы были сотрудничать с македонянами.

К тому же, в том же году неожиданно умер опытный полководец, командующий персидскими войсками в западных районах Малой Азии Ментор Родосский. В июне 336 года до н. э. Арсес, как и его отец, тоже оказался жертвой заговора Багоя, и был убит вместе со своей семьёй.

Правил Арсес около двух лет. Несмотря на столь кратковременное правление, Арсес, по-видимому, успел заслужить ненависть подданных.

Родословие Артаксеркса IV

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Энциклопедия Ираника: Арсес

Монархи державы Ахеменидов
Фараоны по алфавиту
Фараоны XXXI династии
Правители Азии IV века до н. э.
Правители Африки IV века до н. э.
Монархи, убитые в IV веке до н. э.
Убитые персидские монархи